peut faire référence à :
 la , une organisation du  et plus particulièrement de la série télévisée  ;
 l'étoile , une étoile disposant de son propre système planétaire dans le .